At-Tajjiba – miasto w Izraelu, w Dystrykcie Centralnym
 At-Tajjiba – wieś w Izraelu, w Dystrykcie Północnym
 At-Tajjiba – wieś w Autonomii Palestyńskiej
 At-Tajjiba – miejscowość w Egipcie, w muhafazie Al-Minja, w dystrykcie Samalut

W Syrii:
 At-Tajjiba – wieś w muhafazie Aleppo
 At-Tajjiba – miejscowość w muhafazie Damaszek
 At-Tajjiba – miejscowość w muhafazie Dara
 At-Tajjiba – miejscowość w muhafazie Hims
 At-Tajjiba – miejscowość w muhafazie As-Suwajda
 At-Tajjiba al-Gharbijja – miejscowość w muhafazie Hims